Gminy w USA:
 Prairie Dog (ang. Prairie Dog Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Prairie Dog (ang. Prairie Dog Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Prairie Dog (ang. Prairie Dog Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan